Het woord Heron kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:
een rockband, opgericht door Mike Heron
een krater op de achterkant van de maan, Heron (krater)
Heron (Montana)
een (niet meer bestaand) motorfietsmerk,  Heron (motorfiets)
de programmeertaal Heron
een klein type zeilboot, Heron (zeilboot)

Heron van Alexandrië, een wetenschapper uit de Griekse oudheid
Zijn formule: de Formule van Heron
Héron, plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België
De Havilland Heron, een viermotorig zakenvliegtuig
 USS Heron (AM-10), een Amerikaanse mijnenveger 
 USS Heron (AMS-18), een Amerikaanse mijnenveger 
 USS Heron (1994), een Amerikaanse mijnenjager